La Major est le nom de deux églises à Marseille :
 la Vieille Major, ancienne cathédrale en partie détruite pour permettre la construction de la nouvelle cathédrale ;
 la Major ou Nouvelle Major, construite en 1852.

La Major est également le titre d'un morceau de l'album Tant pis ! Tant mieux ! du groupe Les Wriggles.